Heiliger Paulin[us] bzw. Sankt Paulin[us] steht für:
 Paulinus von Antiochia (Märtyrer) (1. Jahrhundert), Märtyrer, Heiliger, Bischof von Lucca (Gedenktag 12. Juli)
 Paulinus von Trier  (um 300–358), Heiliger, Bischof von Trier (Gedenktag 31. Aug.) 
 Paulinus von Nola (um 354–431), Heiliger, Bischof von Nola bei Neapel (22. Juni, orth. auch 23. Jan.) 
 Paulinus Aurelianus, auch Pol, Paol (5./6. Jh.), keltischer Heiliger, Gründerbischof der Bretagne (12. März)

 Kirchen des Heiligen von Trier, siehe Paulinus-von-Trier-Kirche
 Kirchen des Heiligen von Nola, siehe Paulinus-von-Nola-Kirche

Siehe auch:
 Sankt Paul
 Paul, zum Namen